David Robertson – allenatore di nuoto statunitense, membro dell'International Swimming Hall of Fame
 David Robertson – calciatore scozzese nato nel 1968
 David Robertson – calciatore scozzese nato nel 1986
 David Robertson – ciclista britannico
 David Robertson – presbitero e saggista britannico
 David Robertson – direttore d'orchestra statunitense
 David Robertson – giocatore di baseball statunitense